hrabstwo Rice (ang. Rice County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Rice (ang. Rice County) w USA, w stanie Minnesota